Varga Ilona
 Varga Ilona (1919–2010) festőművész
 Varga Ilona (1960) újságíró, műfordító, szótárszerkesztő
hasonló nevűek
 H. Szabó Ilona (1927–1989) szobrász